CRMA steht für:
 Canadian Record Manufacturer’s Association, siehe Music Canada
 Chulachomklao Royal Military Academy, siehe Chulachomklao-Militärakademie
 Société de construction et de réparation de matériel aéronautique, französische Gesellschaft zur Konstruktion und Reparatur von Weltraumausrüstung, heute Teil der Air France-KLM

CrmA steht für:
 Cytokine response modifier A

Crma